Нижний Тыловай — название населённых пунктов в России:

 Нижний Тыловай — деревня в Граховском районе Удмуртии.
 Нижний Тыловай — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.